Константин Семёнович Вульфсон (1906 — 1988) — советский физик.

Биография 
Родился 6 апреля 1906 года. С 1930 года работал в ЛЭТИ имени В. И. Ульянова (Ленина).

Первые научные исследования посвящены изучению молекулярного рассеяния света в твердых телах. Затем занимался теорией чувствительности тепловых радиометров.

С 1939 году приступил к изучению импульсного разряда и разработке первых отечественных импульсных источников света. Под его руководством был создан ряд оригинальных конструкций импульсных ламп и оптических приборов.

С 1951 года — во ВНИСИ. Наиболее значимые работы:
 Экспериментальное определение скорости света;
 Исследование и создание импульсных источников света (Вульфсон К. С., Либин И. Ш., Гуревич И. М.).

Доктор физико-математических наук, профессор.

Умер в 1988 году. Урна с прахом захоронена в колумбарии Донского кладбища.

Награды и премии 
 орден Трудового Красного Знамени (16.5.1947)
 Сталинская премия второй степени (1941) — за изобретение нового типа теплопеленгатора

Источники 
 Константин Семенович Вульфсон. (К 70-летию со дня рождения). — «Светотехника», 1976, No 4, 27
 Константин Семенович Вульфсон. [Физнк. К 60-летию со дня рождения]. Светотехника, 1966, No 5, с. 26, с портр.
 Наши лауреаты. Константин Семенович Вульфсон. «Светотехника», 1977, № 6.
 Фото// Светотехника, №6, 2011
 Вульфсон Конст. Сем. Физ. Р. 1906 К 80-л. // Светотехника. - 1986. — № 5 — С. 28.: портр.;
 Некролог. Светотехника. — 1988. — № 12 — С. 26.: портр.;
Преподаватели Санкт-Петербургского электротехнического университета
Похороненные на Донском кладбище